Распоряже́ние:

 распоряжение — действие, выражающееся в устном или письменном требовании руководителя от работника исполнить что-либо.
 распоряжение в административном праве — вид акта управления, издаваемого, как правило, единолично руководителем коллегиального органа.
 распоряжение имуществом в гражданском праве — одно из трёх правомочий собственника.